Arabis ist:

 der wissenschaftliche Name der Gänsekressen
 Arabis (Fluss), ein Fluss in der antiken Landschaft Gedrosien
 (1087) Arabis, ein nach den Gänsekressen benannter Asteroid
 HMNZS Arabis (K385), eine Korvette der neuseeländischen Marine